Calibre 22 puede referirse a:

 .22 Corto, cartucho de percusión anular para revólver y pistola, basado en el cartucho 6 mm Flobert;

 .22 Long, cartucho de percusión anular para revólver y pistola;

 .22 Long Rifle, cartucho de percusión anular para pistola, empleado, por lo general, en tiro deportivo;

 .22 Winchester Magnum Rimfire, o .22 Magnum, cartucho de percusión anular para fusil.